

Les tilleuls sont des arbres du genre Tilia dans la famille des Tiliaceae.

Toponymie  

 

 Montigny-le-Tilleul est une commune francophone de Belgique située en Région wallonne dans la province de Hainaut.
 Square du Vieux Tilleul à Bruxelles.
 Rond-point des Trois Tilleuls à Bruxelles.

 
 La communauté de communes du Tilleul est une communauté de communes dans le territoire de Belfort. 
 Le Tilleul est une commune dans le département de la Seine-Maritime. 
 Le Tilleul-Lambert est une commune française située dans le département de l'Eure. 
 Le Tilleul-Othon est une commune française située dans le département de l'Eure. 
 Saint-Martin-du-Tilleul est une commune située dans le département de l'Eure. 
 Saint-Martin-des-Tilleuls est une commune française située dans le département de la Vendée en région Pays de la Loire.
 Saint-Ouen-du-Tilleul est une commune dans le département de l'Eure. 
 Tilleul-Dame-Agnès est une commune dans le département de l'Eure. 
 Villers-le-Tilleul est une commune dans le département des Ardennes. 

En langue allemande : 

Unter den Linden, signifiant « sous les tilleuls », est une célèbre avenue de Berlin.

Autres  

 Le sphinx du tilleul (Mimas tiliae), est un lépidoptère appartenant à la famille des Sphingidae. 
 Le théâtre du Tilleul est une compagnie professionnelle de théâtre belge pour un public d’enfants et de jeunes.

Œuvres 

 Tilleul est un roman psychologique français d'Hélène Lenoir, publié en 2015 
 En langue roumaine : Dragostea din tei, signifiant  « Amour de tilleul », est une chanson du groupe moldave O-Zone.

Voir aussi